Дезадиш ():
 Дезадиш — озеро в Канаде.
 Дезадиш — горный хребет в Канаде.